Евдокия Владимировна Радова (14.03.1924 — 1997) — свинарка племенного завода «Мухинский» Зуевского района Кировской области. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 14 марта 1924 года на территории Волынского воеводства Польши (с 1939 года — Ровенская область Украинской ССР, ныне — Ровненская область Украины). Украинка.

В 1940-х годах семья переехала в посёлок Октябрьский Зуевского района Кировской области.

В 1948 году начала работать помощницей свинарки на свиноферме совхоза имени Я. А. Яковлева неподалёку от своего дома. Через год хозяйство было преобразовано в племсвиносовхоз «Мухинский», а в 1959 году — в госплемзавод.

В 1958 году стала старшей свинаркой, мастером животноводства первого класса. Активно участвовала в занятиях по зоотехнии, совещаниях по обмену передовым опытом.

Так как племзавод «Мухинский» был одним из ведущих хозяйств области по разведению и совершенствованию уржумской породы свиней, то передовая свинарка Е. В. Радова постоянно стремилась улучшать качественный состав стада. Работа шла в содружестве с учёными Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства под руководством профессора Д. И. Груздева, дважды в год приезжавшими и дававшими советы по правильному отбору и выращиванию молодняка. Таким образом на базе совхоза «Буйский» Уржумского района была создана порода свиней, которая характеризовалась большой выносливостью, хорошей приспособляемостью к местным условиям. Свинарки же племзавода «Мухинский», и в их числе Е. В. Радова, работали над дальнейшим улучшением качеств уржумской породы.

Евдокия Владимировна отличалась небывалой точностью в соблюдении распорядка дня. Она старательно готовила свинарник к опоросу: дезинфицировала, мыла, облучала помещение ультрафиолетовыми лампами. Чтобы предупредить заболевания поросят, тщательно следила за рационом и соблюдением санитарно-гигиенических норм. Применяя новое, передовое, она добивалась высоких показателей. Так, треть выращенных ею поросят племзавод реализовал по категориям «элита» и «первый класс».

Средний отъёмный вес поросят превышал 21 килограмм. Молодняк поставляли в десятки областей страны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса и другой продукции Радовой Евдокии Владимировне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Постоянная участница ВДНХ СССР, занесена в Книгу почёта хозяйства.

Проживала в посёлке Октябрьский Зуевского района Кировской области. Умерла в 1997 году. Похоронена в .

Награды 
Золотая медаль «Серп и Молот» (22.03.1966);
 Орден Ленина (22.03.1966).
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медали ВДНХ СССР
 и другими

Память 
 В 2016 году на Аллее Славы районного центра города Зуевка установлен портрет Героя.
 В 1973 году бюро Кировского обкома ВЛКСМ учредило приз имени знатной свинарки племзавода «Мухинский» Зуевского района Героя Социалистического Труда Е. В. Радовой, который ежеквартально вручался победителю соревнования в отрасли, а по итогам года оставлялся на вечное хранение.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Кировской области

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда — кировчане : указ. лит. / Киров. обл. библиотека им. А. И. Герцена, Краевед. сектор; [сост. С. П. Кокурина]. — Киров, 1976. — 32 с.
 [О присвоении звания Героя Социалистического Труда Радовой Е. В.] : указ Президиума Верховного Совета СССР // Ведомости Верховного Совета СССР. — 1966. — № 14.
 Радова, Е. В. Уверенность! / Е. В. Радова // Кировская правда. — 1979. — 1 янв. — О делах коллектива.
Ренев, Н. Женские руки : [очерк] / Н. Ренев // Люди советской деревни : [очерки]. Сб. 1. — М., 1970. — С. 316—323 : портр.
 Радова Евдокия Владимировна : [упоминание о Герое Труда (1966), свинарке племзавода «Мухинский» Зуев.. р-на] //
 Энциклопедия земли Вятской. Т. 6 : Знатные люди. — Киров, 1996. — С. 365.

Ссылки 
  

Персональные пенсионеры союзного значения